Павловка () — село,
Павловский сельский совет,
Богодуховский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6320886001. Население по переписи 2001 г. составляет 1173 (539/634 м/ж) человека.

Является административным центром Павловского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Кручик и
Миролюбовка.

Географическое положение 
Село Павловка находится на обоих берегах (в основном на правом) реки Мерла.
На востоке примыкает к г. Богодухову и селу Семенов Яр.
На западе к селу Кручик.
Село окружено лесом (дуб, сосна).
В селе есть железнодорожная станция Пост 168 км.
Рядом проходит автомобильная дорога .

История 
 1670 — дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.
 ООО «Богодуховский нефтеперерабатывающий завод»

Объекты социальной сферы 
 Школа І-ІІ ст.
 Павловская амбулатория семейной медицины.

Известные люди 
 Богуславский, Константин Евгеньевич (1895—1943) — украинский советский композитор, хормейстер, певец.
 Леонид Вышеславский — известный советский поэт провел свои детские годы в Павловке. В лирической книге «Сковородиновский круг» он рассказал о селе, о своем школьном учителе, о народном предании, согласно которому, Григорий Сковорода когда-то побывал в Павловке.
 Шелковый Сергей Епифанович (1912—1997) — Герой Советского Союза, родился 21 октября 1912 года в селе Павловка.
 Потемкина Антонина Никитовна — мать шести детей, почетное звание Мать-героиня.
 Омелечко Людмила Леонидовна — мать девяти детей, почетное звание Мать-героиня.

Религия 
 Храм Святого Георгия Победоносца.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины